General Güemes pode referir-se a dois departamentos da Argentina:

 General Güemes - departamento da província de Salta
 General Güemes - departamento da província do Chaco

Desambiguação